Husum ist der Name folgender Orte:

 Husum, Kreisstadt von Nordfriesland in Schleswig-Holstein, Deutschland
 Husum, ein Ort der Färöer auf der Nordinsel Kalsoy, siehe Húsar
 Husum (Großenkneten), Ortsteil der Großgemeinde Großenkneten im Landkreis Oldenburg in Niedersachsen, Deutschland
 Husum (Kopenhagen), Stadtteil Kopenhagens
 Husum (Lemwerder), Ortsteil der Gemeinde Lemwerder, Landkreis Wesermarsch, Niedersachsen
 Husum (bei Nienburg), Gemeinde im Landkreis Nienburg/Weser in Niedersachsen, Deutschland
 kleinere Siedlungen in Nordschleswig
 Husum (Schweden), Tätort in der Gemeinde Örnsköldsvik in Schweden
 Husum (Washington), Gemeinde im Klickitat County in den Vereinigten Staaten
 Husum (Wüstung), eine Wüstung südöstlich der Stadt Northeim, Niedersachsen

 historische Bezeichnung des Ortes Groothusen im Westen Ostfrieslands, Deutschland

Siehe auch:
 Verlagsgruppe Husum, Zusammenschluss von acht Verlagen, die mit der Husum Druck- und Verlagsgesellschaft in Husum als wirtschaftliche Einheit geführt werden